Matteo I di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria
Matteo I di Alessandria – papa della Chiesa ortodossa copta